Schip (transportmiddel), een vervoermiddel voor transport over water
Schip (bouwkunst), een onderdeel van een kerk
Scheepje, een recipiënt voor wierookkorrels

Zie ook
Luchtschip, een luchtvaartuig
Ruimteschip, een ruimtevaartuig
Sterrenschip, een interstellair ruimtevaartuig
Museum Het Schip, een museum over de Amsterdamse School